Бебешко — українське прізвище.

Персоналії 
 Бебешко Володимир Володимирович (* 1956) — український звукорежисер і музичний продюсер.
 Бебешко Володимир Григорович (* 1938) — український педіатр-гематолог, радіопатолог, доктор медичних наук (1982), професор (1983), член-кореспондент НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Бебешко Жанна Іванівна — український режисер-документаліст (ДТРК «Культура»).
 Леонтій Володимирович Бебешко (* 1949) — український співак, брат продюсера Володимира Бебешка
 Бебешко Марія Іванівна — українська актриса, заслужена артистка УРСР (1966).
 Бебешко Сергій Васильович — український гандболіст.

Українські прізвища